Боб Муравски (; род. , Детройт) — американский монтажёр, известный по работе с режиссёром и сценаристом Сэмом Рэйми, и учредитель компании Grindhouse Releasing, занимающейся ремастерингом и дистрибуцией культовых эксплуатационных фильмов.

В 2010 году получил премию Оскар в номинации «Лучший монтаж» за фильм «Повелитель бури», разделив эту награду со своей супругой Крис Иннис (). За этот фильм пара получила ещё семь менее значимых наград.

Карьера 
Родился в Детройте, детство провёл в городке Бэд Экс () на северо-востоке штата Мичиган. Был лучшим учеником в местной средней школе, закончив которую в 1982 году, поступил в Университет штата Мичиган, получив степень в области телекоммуникаций.

Некоторое время проработал в Детройте в дистрибьюторской компании Боба Мэйсона Mason Releasing, затем переехал в Голливуд, где работал ассистентом монтажа для нескольких фильмов, одним из которых стал «Человек тьмы» Сэма Рэйми. После «Человека тьмы» Муравски начал плотно сотрудничать с Рэйми, работая над многими его лентами, включая серию фильмов «Человек-паук». Сам Рэйми говорит, что Муравски «уделяет много внимания деталям и никогда не выпустит из монтажной комнаты что-то недоделанное».

Награды 
Фильм «Повелитель бури», победа в номинации «Лучший монтаж»:
 Оскар
 BAFTA
 ACE Eddie Award
 The Online Film Critics Association Award
 The Las Vegas Film Critics Association Award
 Boston Society of Film Critics Award
 The International Press Academy’s Golden Satellite Award
 International Cinephile Society Award

Дистрибьюторская деятельность 
В 1996 году Муравски учредил и возглавил голливудскую компанию Grindhouse Releasing, совладельцем которой является Сэйдж Сталлоне (сын актёра Сильвестра Сталлоне). Компания занимается качественным ремастерингом и переизданием на DVD культовых старых фильмов, относящихся к т. н. эксплуатационному кино. Среди релизов компании числятся ленты «Седьмые врата ада», «Каннибалы», «Ад каннибалов». Grindhouse Releasing также организует показы данных фильмов в кинотеатрах, в частности в мае-октябре 2010 перезапустив для киноэкранов фильм Сэма Рэйми «Зловещие мертвецы».

Избранная фильмография (монтаж) 
 2009 — «Затащи меня в Ад»
 2008 — «Повелитель бури»
 2007 — «Человек-паук: Враг в отражении»
 2004 — «Человек-паук 2»
 2002 — «Человек-паук»
 2000 — «Дар»
 1995 — «Ночь пугала»
 1995 — «Эксперт»
 1993 — «Трудная мишень»
 1992 — «Армия тьмы»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Grindhouse Releasing

Лауреаты премии «Спутник»
Лауреаты премии BAFTA
Выпускники Университета штата Мичиган